Лесь Марто́вич (, 12 февраля 1871, Торговица — 11 января 1916, Зубейки) — украинский писатель и общественный деятель.

Биография 
Родился 12 февраля 1871 г. в селе Торговица Городенковского уезда на Станиславщине (ныне Городенковский район, Ивано-Франковская область) в семье сельского писаря. Его отец самостоятельно научился грамоте, что помогло ему подняться с наёмника до писаря, стать «взором порядочного, неподкупного гражданина», авторитетным среди односельчан. Имел 15 моргов поля, красивый дом, пасеку и сад. По воспоминаниям Василия Стефаника, семья Мартовича принадлежала к древнему раввинскому еврейскому роду, последний представитель которого (дед писателя) принял христианство и был изгнан из еврейской общины.

С 1882 Лесь Мартович — ученик Коломыйской гимназии. В июне 1892 года заканчивает гимназию и поступил на юридический факультет Черновицкого университета, который закончил через 17 лет (1909). Отец не мог содержать сына в университете, и поэтому Мартовичу пришлось рассчитывать только на себя. Занимался общественными делами: работал в нелегальном кружке, члены которого проводили среди крестьян культурно-просветительную работу; собирал и изучал фольклорные материалы; издавал свою литографированную газету «Сборник»; основывал по селам читальни и тому подобное. В то же время он был редактором львовской газеты «Хлебороб» (1893) за мизерную плату — 30 гульденов, а в 1897—1898 годах стал редактором «Общественного голоса», который редактировал Иван Франко.

Работал в Львове, Дрогобыче, Городке и Стрые. Начиная с 1905 года, тяжело болел. Его посетил однажды И. Франко. Умер 11 января 1916 в селе Зубейки, похоронен в с. Монастырек. В доме, в селе Зубейки Львовской области, где жил Лесь Мартович, в настоящий момент находится школа.

Литературное творчество 
Лесь Мартович — автор 27 рассказов.

Свои новеллы из крестьянской жизни Лесь Мартович писал на покутском наречии.

Писать Лесь Мартович начал ещё в гимназии. Первый рассказ «Не-читатель» был написан в 1889 году. Мартович — писатель современного ему села, тематически очень близок к Василию Стефанику и Марко Черемшине. Входил в так называемую «Покутскую тройку». Его герои — крестьяне из отдалённых сёл Западной Украины. В своём творчестве писатель отходит от народнических канонов, он вскрывает глубокие социально-экономические корни классового неравенства в деревне («Мужицкая смерть»). Мартович изображал односельчан, глубоко любя их. Выразительная черта его художественной манеры — соединение трагического с комическим, юмор его иногда переходит в острую сатиру. Особенно удались Мартовичу образы крестьян в повести «Суеверие».

Произведения 
 Лумера (1891)
 Иван Рыло (1895)
 Найденная рукопись о Русском крае (1897)
 Мужицкая смерть (1898)
 За топливо
 За границу
 Плохо дело
 Стрибога подарок
 Отмена
 Гарбата
 Грешница
 Хитрый Панько
 Квит на пятку
 Войт
 Смертельное дело
 Булка
 Прощальный вечер
 Народная ноша
 Суеверие

Издания 

 Не-читатель, «Черновцы», 1889;
 Хитрый Панько и др.. ОПОВ., Львов, 1900;
 Стрибога дар и др.. ОПОВ., Львов, 1905;
 Суеверие, Повесть, Львов, 1917 (Киев, 1926);
 Рассказ, Львов, 1922;

Примечания

См. также 
 Литературно-мемориальный музей Леся Мартовича

Литература 

 Белецкий Ф. М. Особенности жанра сатирической сказки в украинской прозе конца XIX — начала XX вв. / / Украинское литературоведение. -Львов, 1983. — Вып. 41. — С. 90-99.
 Горак Г. Лесь Мартович. — К., 1990.
 Калиниченко Н. Л. Украинская проза начала XX вв. — К., 1964.
 Лесин В. М. Лесь Мартович: Литературный портрет. — К., 1953.
 Мацькивська С. Мастерство Леся Мартовича-сатирика: Пособие. -К., 1997.
 Погребенник Ф. П. Лесь Мартович: Жизнь и творчество. — М., 1971.

Выпускники Черновицкого университета
Персоналии:Львов
Персоналии:Стрый
Персоналии:Дрогобыч
Писатели Украины
Общественные деятели Украины
Похороненные во Львовском районе